Primăvara este o rețea de supermarketuri din România, controlată de omul de afaceri Ion Avram, prin intermediul companiei Can Serv.
Deține o rețea de 7 supermarketuri.
Compania Can Serv a fost înființată în anul 1993.

Cifra de afaceri în 2007: 39,4 milioane euro

Note

Legături externe 
www.primavara.ro - Site web oficial

Companii de retail din România